Сан Педро Хучатенго има више значења:

 Општина Сан Педро Хучатенго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Хучатенго (Сан Педро Хучатенго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику